Klaus es un nombre propio masculino de origen alemán, neerlandés y escandinavo. Su origen es una abreviatura de Nikolaus, la forma alemana para el nombre propio Nicolás (de origen griego).

Personalidades

Como nombre propio 

 Klaus Augenthaler, futbolista alemán.
 Klaus Barbie, criminal de guerra en la Segunda Guerra Mundial.
 Klaus Doldinger, saxofonista alemán
 Klaus Ebner, escritor austríaco
 Klaus Fuchs, físico alemán y espía de la Unión Soviética.
 Klaus Kinski, actor alemán.
 Klaus Fuchs, físico teórico alemán.
 Klaus Mann, escritor americano de origen alemán.
 Klaus Meine, cantante y compositor alemán.
 Klaus Mertens, músico de ópera alemán.
 Klaus Nomi, contratenor alemán.
 Klaus Schulze, músico alemán.
 Klaus Voormann, artista alemán vinculado con The Beatles.
 Klaus Maria Brandauer, actor austríaco

Como apellido 

 Frank Klaus, boxeador estadounidense.
 Josef Klaus, excanciller de Austria.
 Karl Ernst Claus, químico y naturalista ruso.
 Václav Klaus, ex primer ministro y expresidente de la República Checa.

Otros nombres 

 Nicolás de Flüe, cristiano suizo conocido com Bruder Klaus
 Santa Claus, nombre otorgado al personaje de Papá Noel.

Cine 

 Klaus (película), película española de animación.
 The Santa Clause, (¡Vaya Santa Claus! en España; Santa Cláusula en Hispanoamérica)
 The Santa Clause 2, (Santa Claus 2 en España, y Santa Cláusula 2: La Navidad corre en peligro en Hispanoamérica)
 The Santa Clause 3: The Escape Clause, (Santa Claus 3: Por una Navidad sin frío en España y Santa Cláusula 3: Complot en el Polo Norte en Hispanoamérica; literalmente, Santa Cláusula 3: La Cláusula de Escape)

Geografía 

 Klaus, ciudad austríaca en el estado de Vorarlberg.

Música 

 Klaus & Kinski, grupo musical español.